Die Erde von oben steht für:
 Die Erde von oben (Ausstellung)
 Die Erde von oben (Dokumentarfilm)
 Die Erde von oben (Fernsehserie)

Bücher von Yann Arthus-Bertrand:
 Die Erde von oben – Tag für Tag
 Die Erde von oben – für Kinder erzählt